Il doppio del torneo di tennis Acura Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Cara Black e Elena Lichovceva che hanno battuto in finale Martina Hingis e Anna Kurnikova 6–4, 1–6, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (finale)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (campionesse)

 Kimberly Po /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2001